Cerqueira César kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cerqueira César (ort), São Paulo, 
 Cerqueira César (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar